BrazilFW é uma mini distribuição Linux de firewall e roteador que roda facilmente em computadores antigos. Suas funções principais são compartilhar conexões de Internet e promover proteção de firewall para os computadores conectados. 
Existem atualmente as versões 2.x e as versões 3.xx onde "x" representa n versões.

O BrazilFW 2.x roda em um velho 486 "DX" 66 com pelo menos 16 MB de RAM. Você não precisa de disco rígido, mas se desejar, pode naturalmente instalar num, o que é recomendado em termos de confiabilidade e velocidade. Além disso, o Squid está completamente estável para uso, e somente em disco rígido. O BrazilFW foi basedo no antigo sistema de firewall e roteamento Coyote Linux.
O BrazilFW torna possível instalar serviços de rede rapidamente como compartilhamento de internet, firewalls, ou pontos de acesso sem fio. Embora seu foco principal continue sendo o que foi da distribuição Coyote Linux, ela agrega muitas funções extra, mas tenta manter a simplicidade na administração e nos requisitos de hardware. A imagem de CD pode ser descarregada através do fórum do projeto, e possui aproximadamente 4.5 MiB de tamanho, podendo ser gravada e instalar em qualquer computador.

O BrazilFW 3.xx dá suporte as muitas novas tecnologias no mercado, e retirando o suporte a muitas tecnologias ultrapassadas, com o kernel linux 3.x sendo desenvolvido por Washington Rodrigues. Este novo projeto consegue atender desde o pequeno distribuidor de internet até grandes estruturas de redes, com enfase na simplicidade e praticidade. Interligando atualmente muitas ferramentas que um administrador de rede possa necessitar.

O projeto 3.xx está em desenvolvimento, e muitos addons em versões de testes.

BrazilFW é uma iniciativa privada sem fins lucrativos, e de código-fonte aberto, encontrado no site http://www.brazilfw.com.br

Atualmente usados em escolas para ensino.

Atualmente o fórum do projeto conta com suporte e ajuda em três idiomas: ,  e

Referências 

http://linux.softpedia.com/get/System/Networking/BrazilFW-7989.shtml|linux.softpedia.com
http://pt-br.wiki.brazilfw.com.br/Main_Page/pt-br

Ligações externas
Sítio oficial

Distribuições Linux do Brasil